Felipe Miranda puede referirse a:

 Felipe Miranda Arellano, esquiador acuático chileno.
 Felipe Miranda Reyes, futbolista chileno.